Ampadu ist der Familienname folgender Personen:

 Ethan Ampadu (* 2000), englisch-walisischer Fußballspieler
 Kwame Ampadu (* 1970), englischer Fußballspieler
 Naana Agyei-Ampadu, britische Schauspielerin
 Nana Ampadu (* 1945), ghanaischer Highlife-Musiker